Setsch bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Seč u Blovic
 Seč u Nasavrk
 Seč (Lipová)

Siehe auch:
 Seč